Bahnhof Hiroo bezeichnet:
* Bahnhof Hiroo (Hokkaidō), ehemaliger Bahnhof in der Präfektur Hokkaidō
 U-Bahnhof Hiroo, U-Bahnhof in Tokio